Gra mieszana w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – tenisowe zawody miksta, rozgrywane w ramach XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich, pomiędzy 10 a 14 sierpnia na kortach twardych Olympic Tennis Center.

W zawodach gry mieszanej wystąpiło 32 zawodników, czyli 16 tenisistów i 16 tenisistek (16 par).

Obrońcami tytułu z igrzysk z Londynu (2012) są Białorusini Wiktoryja Azaranka i Maks Mirny, jednak nie wzięli udziału w zawodach.

Medaliści

Harmonogram zawodów 
Zawody miały miejsce pomiędzy 10 a 14 sierpnia.

Zawodnicy biorący udział w zawodach 
Uczestnicy par mikstowych zostali ogłoszeni i potwierdzeni podczas trwania igrzysk, 9 sierpnia 2016 roku. W mikście 12 par zostało wyłonionych spośród wszystkich uczestników igrzysk na podstawie rankingu z dnia 1 sierpnia 2016 roku. Pozostałe cztery wolne miejsca przyznane były przez Międzynarodową Federację Tenisową.

Zawodnicy rozstawieni

Turniej główny

Klucz

Faza finałowa

Faza początkowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016